«Catedral de Santa Sofía» puede referirse a:

Catedrales

Bielorrusia 
 Catedral de Santa Sofía de Pólatsk, en Bielorrusia.

China 
 Catedral de Santa Sofía de Harbin.

Chipre 
 Catedral de Santa Sofía (reconvertida en mezquita por los turcos con el nombre de Mezquita Selimiye) de Nicosia.

Estados Unidos 
 Catedral de Santa Sofía de Washington, D.C.
 Catedral de Santa Sofía de Los Ángeles.

Italia 
 Catedral de Santa Sofía de Lendinara.

Kazajistán 
 Catedral de Santa Sofía de Almatý.

Macedonia 
 Catedral de Santa Sofía de Ohrid.

Reino Unido 
 Catedral de Santa Sofía de Londres.

Rusia 
 Catedral de Santa Sofía de Nóvgorod.
 Catedral de Santa Sofía de Tsárskoye Seló, San Petersburgo.

Turquía 
 Catedral de Santa Sofía de la antigua Constantinopla (actual Estambul).

Ucrania 
 Catedral de Santa Sofía de Kiev.